

Medicina
Corpi del Guarnieri . aggregati di origine virale, riscontrabili nelle cellule epiteliali infettate dal virus del vaiolo

Onomastica
Guarnieri – variante del nome proprio di persona italiano maschile Guarniero
Guarnieri – cognome italiano

Persone
Andrea Guarneri – liutaio italiano
Anna Maria Guarnieri – attrice teatrale italiana
Antonio Guarnieri – direttore d'orchestra italiano
Carlo Guarnieri – pittore e incisore italiano
Elena Guarnieri – giornalista e conduttrice televisiva italiana
Ennio Guarnieri – direttore della fotografia italiano
Francesco Guarnieri - compositore e violinista italiano.
Gianfrancesco Guarnieri – attore, regista e poeta italiano
Giulio Cesare Guarnieri – vescovo italiano dell'epoca borbonica
Giuseppe Giovanni Battista Guarnieri – liutaio italiano
Giuseppe Guarneri detto del Gesù – liutaio italiano
Giuseppe Guarnieri – medico italiano
Jacopo Guarnieri – ciclista italiano
Luigi Guarnieri – scrittore italiano
Mozart Camargo Guarnieri – musicista brasiliano
Pietro Giovanni Guarnieri – liutaio italiano
Sarre Guarnieri – architetto italiano
Silvio Guarnieri – critico letterario e scrittore italiano.